Topònims:
 Ferrera (Calaf), casa fortificada a Calaf (l'Anoia) 
 La Ferrera, illa principal d'un dels grups d'illots de l'arxipèlag dels Columbrets 
 Casa de Ferrera, casa del  a la Plaça del Pou Vell (Piazza Civica) de l'Alguer 
 Coll de la Ferrera, pas entre els municipis d'Arnes i Horta de Sant Joan (Terra Alta) 
 Coll Ferrera, pas a cavall als termes municipals de Baix Pallars i Soriguera 
 Roques de la Ferrera, formació rocosa al municipi de la Torre de Cabdella 
 Serra Ferrera, serra entre la Baixa Ribagorça i el Sobrarb, als Pre-Pirineus aragonesos d'Osca (Aragó), al sud del massís del Cotiella 
 Turó de Ferrera, muntanya al municipi de Calaf, a la comarca de l'Anoia
 Vall Ferrera, una de les vall que constitueixen la comarca de les Valls de Tírvia, al Pallars Sobirà 
 Biografies:
 Ignasi Ferrera (Barcelona?,  - ~1794), metge del Segle de les Llums 
 José Ángel Ferrera Nevado (Talavera de la Reina, 1975), futbolista castellanomanxec que juga de defensa 
 Ariella Ferrera (Medellín, 1979), actriu porno colombiana
 America Ferrera (Los Angeles, 1984), actriu estatunidenca